Dan neovisnosti (kroatiska Självständighetsdagen) kan syfta på:

 Dan neovisnosti – en allmän helgdag i Kroatien, se Självständighetsdagen (Kroatien)
 Dan neovisnosti – allmän helgdag och nationaldag i Bosnien och Hercegovina, se Bosnien och Hercegovinas självständighetsdag